Wyndham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Wyndham (ort i Australien, Western Australia), Wyndham-East Kimberley, 
 Wyndham (region), Victoria,

Nya Zeeland 

 Wyndham (ort i Nya Zeeland), Southland, Southland District,

USA 

 Wyndham (ort i USA), Virginia, Henrico County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar